Reiser (Thüringen) - dorp in Thüringen
 Reisers vliegenpikker - zangvogel
 Reiser File System - bestandssysteem voor linuxsystemen

 Rio Reiser - Duits zanger, componist en acteur
 Hans Reiser - Amerikaans computerprogrammeur
 Paul Reiser - Amerikaans acteur en komiek
 Jean-Marc Reiser - Frans tekenaar en stripauteur